Протоиерей Владимир Длузский (Длусский) (1895 год, Санкт-Петербург Российская империя — 1967 год Западный Берлин, Германия), - священник католической церкви византийского обряда, участник Русского апостолата, деятель Русского Зарубежья.

Биография 
Родился в русской дворянской семье. По окончании кадетского корпуса поступил в Санкт-Петербургский государственный университет. С 1920 г. - в эмиграции, сначала в Турции, где была Миссия иезуитов в Константинополе и где Длузский познакомившись с русским католическим священником Глебом Верховским проникся симпатией и заинтересовался католичеством, затем переехал в Грецию, далее жил в Чехословакии, окончил юридический факультет Карлова университета в Праге. В 1925 году - переходит в католичество, учился бенедиктинцев в семинарии св. Василия Великого в Лиле (Lille), которую окончил в 1931 году. В 1929 году - рукоположён в сан диакона, в сан священника в 1930 году, впоследствии возведён в сан протоиерея.

С 1931 года возглавил русскую католическую миссию в Берлине, сменив священника Дмитрия Кузьмина-Караваева. Основал Общество святителя Николая Чудотворца, уделял внимание церковной библиотеке. Установив тесные контакты с настоятелем Русского католического прихода в Вене Павлом Гречишкиным, стал соиздателем и соредактором журнала "Наш приход (бюллетень)". Во время прихода к власти национал-социалистов патриотизм русского настоятеля Длузского вызвал опасения, и в 1943 году священник был арестован Гестапо.
После второй мировой войны продолжил служение в Западном Берлине, среди его прихожан осталось несколько вдов немецких граждан, вышедших замуж еще в 1914-1918 гг. О пастырской работе узнаем из источника 1957 г.: «Наши верующие – все галичане, оставшиеся без пастыря, и лишь совсем небольшое число русских поляков, не относящихся отрицательно к византийскому обряду».

В Западной Германии в это время стал работать отец Матвей Диц, он приезжал также в Западный Берлин на помощь отцу Длузскому. С 1959 года Длузский жил при госпитале Св. Иосифа в Западном Берлине. Умер в 1967 году.

Труды 
 Длузский Владимир, священник. Памяти Е.Ф. Шесточенко // Россия и Вселенская Церковь, 1955, № 2 (26). С. 18.
 Его же. Словесная и умная молитва // Наш приход (бюллетень). 1938, № 4. с. 1 - 5.; 1939, № 1. С. 1 - 4.
 Его же. Письмо из Берлина: Хроника // Наш приход (бюллетень). Вена-Берлин. 1938, № 1. С. 1.; № 2. С. 1 - 4.
 Его же. Работа по ознакомлению западных католиков с восточным обрядом // Россия и Вселенская Церковь. 1957, № 5 (37). С. 2

Источники 
 Наш приход (бюллетень). Вена-Берлин. 1932, № 2. с. 1.; 1938, № 4. с. 9 - 10.
 Пузино И. Сообщения с мест. // Благовест. Ч.1, январь-март 1930. с. 158.
 Русские в Германии // Наш приход (бюллетень). Вена. 1938, № 1. с. 4.
 Русские католики в Берлине // Наш приход (бюллетень). Вена. 1937, № 1 (5). с. 20 - 21.
 Хроника Берлинского прихода // Наш приход (бюллетень). 1938, № 2. с. 8 - 10.; № 3. с. 9 - 10.; № 4. с. 8 - 9, 10.; 1939, № 1. с. 9 - 10, 11 - 18.

Ссылки 
 Колупаев В.Е. Протоиерей Владимир Длусский
 Возражения о. Владимира Длусского на доклад о. Павла Гречишкина и ответ на них последнего, 1951 г. По поводу статьи Митрофорного протоиерея отца Павла Гречишкина. Возражения отца протоиерея Владимира Длузского и мнение отца Сергия Оболенского, 1951

Примечания 

Издатели русского зарубежья
Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Священники Российской грекокатолической церкви